Фахреев — фамилия.

 Фахреев, Наиль Камилович — башкирский писатель, журналист и региональный депутат.
 Фахреев, Габдельхай Гимадиевич (4 сентября 1929 года — 31 августа 1991 года) — актёр Башкирского театра драмы им. Гафури. Народный артист БАССР (1974).